Fratta kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Fratta Todina, kommun, Umbrien, Provincia di Perugia, 
 Fratta Polesine, kommun, Veneto, Provincia di Rovigo, 
 Fiume Fratta, vattendrag, Veneto, 
 Fratta (ort i Italien), Veneto, Provincia di Treviso, 

Robotskapade Italienförgreningar